Potpeće est un toponyme qui désigne notamment :
Potpeće, un village de Bosnie-Herzégovine, est situé dans la municipalité de Foča ;
Potpeće, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Potpeće, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor.